Shilton (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Shilton (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire